Mohawk bezeichnet
 Mohawk, nordamerikanisches Volk
 Mohawk (Sprache), die Sprache der Mohawk

 eine Frisur, siehe Irokesenschnitt
 eine Zigarettenmarke
 einen amerikanischen Teppichhersteller
 einen Schritt beim Eiskunstlauf, siehe Eiskunstlaufelemente#M
 Mohawk Cycle & Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

 Grumman OV-1 Mohawk, US-amerikanisches Beobachtungs- und Aufklärungsflugzeug
 Curtiss Mohawk, RAF-Variante des US-amerikanischen Jagdflugzeugs Curtiss P-36 
 Mohawk Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Mohawk (Schiff, 1926), US-amerikanische Passagierschiff, das 1935 unterging
 Mohawk (Zug), ein ehemaliger Fernverkehrszug der New York Central Railroad

 Mohawk (Film), US-amerikanischer Western von Kurt Neumann

Mohawk ist der Künstlername von:
 Frazier Mohawk (eigentlich Barry Friedman; 1941–2012), US-amerikanischer Musikproduzent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mohawk (Arizona)
 Mohawk (Florida)
 Mohawk (Indiana)
 Mohawk (Kalifornien)
 Mohawk (Michigan)
 Mohawk (New York)
 Mohawk (Oklahoma)
 Mohawk (Oregon)
 Mohawk (Tennessee)
 Mohawk (West Virginia)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Mohawk River (New York)
 Mohawk River (New Hampshire)
 Mohawk River (Oregon)